Rio Vermelho, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Microregione di Rio Vermelho, microregione dello Stato del Goiás in Brasile
 Rio Vermelho, quartiere della città di Salvador